Henri-Joseph Paixhans (1783-1854), generale francese
Cannone Paixhans, tipo di cannone navale